Redes Mesh
Medical Subject Headings
Mashup (música)

Desambiguação